devijacija (kasnolat. deviatio: skretanje s puta) je otklon, odstupanje, skretanje, zastrana, zastranjenje.
 devijacija (fizika), u fizici, je otklon magnetne igle od smjera sjever–jug; kut otklona zrake svjetlosti, lomljene na optičkoj prizmi, od smjera upadne zrake; skretanje granate, taneta, puta broda i slično od predviđene putanje.
 devijacija (matematika), u matematici, u teoriji pogrešaka, je razlika između jedne od niza promatranih vrijednosti i njihova prosjeka. Standardna devijacija je statistički pojam koji označava mjeru raspršenosti podataka u skupu, a tumači se kao prosječno odstupanje od prosjeka i to u apsolutnom iznosu.
 devijacija (medicina), u medicini, je iskrivljenje nekog organa, najčešće nosne pregrade (lat. deviatio septi nasi).

Izvori